Салина:
 Салина — один из Липарских островов, находится в центре архипелага.
 Салина, Надежда Васильевна (1864—1956) — российская певица (сопрано).
 Салина (урочище) — урочище на Западной Украине близ города Добромиль (Львовская область).